USS Philippine Sea – portaerei classe Essex varata nel 1945 e in servizio con l'originale destinazione d'uso dal 1946 al 1958
 USS Philippine Sea – Incrociatore missilistico Classe Ticonderoga varato nel 1987, in servizio dal 1989